Solido – in fisica e chimica, uno stato di aggregazione della materia
 Solido – in geometria, termine che indica una figura tridimensionale
 Solido (solidus) – moneta
 Solido – azienda francese operante nel settore del modellismo in pressofusione